Tomasz Bajer – polski aktor amator
 Tomasz Bajer – polski artysta wizualny, autor instalacji